Обитаемият остров може да се отнася за:

 Обитаемият остров, фантастичен роман на Аркадий и Борис Стругацки
 Обитаемият остров, екранизирана версия на романа
 Обитаемият остров, документален филм